

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Neudorf bei Parndorf
 Neufeld an der Leitha

Bośnia i Hercegowina 
 Novo Selo – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie dziesiątym, w gminie Kupres
 Novo Selo – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie posawskim, w gminie Odžak
 Novo Selo – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Donji Vakuf
 Novo Selo – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Tešanj
 Novo Selo – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Zenica
 Novo Selo – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Bijeljina
 Novo Selo – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Brod
 Novo Selo – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Novo Selo – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Kupres
 Novo Selo – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor
 Novo Selo – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Šamac
 Novo Selo – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Sokolac
 Novo Selo – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Zvornik

Chorwacja 
 Novo Selo – wieś w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w mieście Čazma
 Novo Selo – wieś w żupanii karlowackiej, w mieście Slunj
 Novo Selo – wieś w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Požega
 Novo Selo – wieś w żupanii sisacko-moslawińskiej, w mieście Sisak
 Novo Selo – wieś w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Selca
 Novo Selo – wieś w żupanii zagrzebskiej, w mieście Vrbovec

Czarnogóra 
 Novo Selo – wieś w gminie Danilovgrad

Serbia 
 Novo Selo – wieś w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac
 Novo Selo – wieś w okręgu toplickim, w gminie Kuršumlija
 Novo Selo – wieś w okręgu jablanickim, w gminie Lebane
 Novo Selo – wieś w okręgu raskim, w gminie Raška
 Novo Selo – wieś w okręgu pczyńskim, w gminie Surdulica
 Novo Selo – wieś w okręgu pczyńskim, w gminie Trgovište
 Novo Selo – wieś w okręgu maczwańskim, w gminie Vladimirci
 Novo Selo – wieś w okręgu raskim, w gminie Vrnjačka Banja
 Novo Selo – wieś w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Novo Selo – wieś w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Novo Selo – wieś w okręgu toplickim, w mieście Prokuplje
 Novo Selo – wieś w okręgu niszawskim, w gminie Gadžin Han
 Novo Selo – wieś w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka
 Novo Selo – wieś w okręgu podunajskim, w gminie Velika Plana
 Novo Selo – wieś w Wojwodinie, w okręgu północnobanackim, w gminie Kanjiža
 Novo Selo – wieś w okręgu zajeczarskim, w gminie Sokobanja

 Banatsko Novo Selo – miasto

Zobacz też 
 Nowo Seło (ujednoznacznienie)